Финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2018/2019 прошёл с 9 по 10 марта 2019 года на катке Олимпийский овал Юты, Солт-Лейк-Сити (США). Забеги проходили на дистанциях 500, 1000, 1500 метров и масс-старте, а также на 3000 метров у женщин и 5000 метров у мужчин. В забегах участвовали по 12 лучших спортсменов по итогам предыдущих пяти этапов кубка мира, в масс-старте - 18 спортсменов.

Призёры

Мужчины

Женщины

Результаты

Мужчины

500 м 1-й забег

500 м 2-й забег

1000 м

1500 м

5000 м

Масс-старт

Женщины

500 м 1-й забег

500 м 2-й забег

1000 м

1500 м

3000 м

Масс-старт

Ссылки 
 Communication No. 2192 Update October 10, 2018 – paragraphs 3.1.2.c) and 4.2.4 ISU World Cup Speed Skating 2018/19
 Результаты

2019 год в конькобежном спорте